DÜD steht als Abkürzung für:
 Deutscher Überseedienst
 Deutscher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, siehe Vereinte_Nationen #Deutsch

DUD